Кравцовка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Кравцовка — деревня в Гомельском районе Гомельской области.

Россия 
 Кравцовка — хутор в Ольховатском районе Воронежской области.
 Кравцовка — село в Хасанском районе Приморского края.

Украина 
 Кравцовка — село в Царичанском районе Днепропетровской области.
 Кравцовка — село в Шевченковском районе Харьковской области.